Gabès (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Gabès (stad), de hoofdstad van het gouvernement
Golf van Gabès, een baai in de Middellandse Zee